{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (68901) - || 2002 JO100 || 15 mei 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| (68902) - || 2002 JD101 || 6 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68903) - || 2002 JG101 || 6 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68904) - || 2002 JU103 || 10 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68905) - || 2002 JZ104 || 12 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68906) - || 2002 JO107 || 13 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68907) - || 2002 JV110 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68908) - || 2002 JW117 || 4 mei 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68909) - || 2002 JN119 || 5 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68910) - || 2002 JB120 || 5 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68911) - || 2002 JS120 || 5 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68912) - || 2002 JE122 || 6 mei 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68913) - || 2002 JB129 || 8 mei 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68914) - || 2002 JR132 || 9 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68915) - || 2002 KQ8 || 30 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68916) - || 2002 KV9 || 16 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68917) - || 2002 KW9 || 16 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68918) - || 2002 KZ9 || 16 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68919) - || 2002 LL3 || 3 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68920) - || 2002 LT3 || 3 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68921) - || 2002 LQ6 || 1 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68922) - || 2002 LW12 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68923) - || 2002 LV40 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68924) - || 2002 LT47 || 12 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68925) - || 2002 LP49 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68926) - || 2002 ME3 || 19 juni 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68927) - || 2002 NB28 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68928) - || 2002 NG33 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68929) - || 2002 OB4 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68930) - || 2002 OD4 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68931) - || 2002 OJ8 || 18 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68932) - || 2002 OB13 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68933) - || 2002 OM20 || 28 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (68934) - || 2002 PA15 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68935) - || 2002 PE32 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68936) - || 2002 PM46 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68937) - || 2002 PQ49 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68938) - || 2002 PU49 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68939) - || 2002 PM102 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68940) - || 2002 PB116 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68941) - || 2002 PX124 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68942) - || 2002 PY125 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68943) - || 2002 PZ126 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68944) - || 2002 PQ130 || 15 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68945) - || 2002 PF132 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68946) - || 2002 PX138 || 11 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (68947) Brunofunk || 2002 PW156 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (68948) Mikeoates || 2002 PX157 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (68949) - || 2002 QN6 || 19 augustus 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (68950) - || 2002 QF15 || 27 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68951) - || 2002 QH27 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68952) - || 2002 QC29 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68953) - || 2002 RS || 3 september 2002 || Nashville || R. Clingan
|-
| (68954) - || 2002 RB3 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68955) - || 2002 RR12 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68956) - || 2002 RD18 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68957) - || 2002 RE25 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68958) - || 2002 RT32 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68959) - || 2002 RX45 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68960) - || 2002 RE49 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68961) - || 2002 RE50 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68962) - || 2002 RC52 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68963) - || 2002 RO63 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68964) - || 2002 RV75 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68965) - || 2002 RH88 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68966) - || 2002 RA94 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68967) - || 2002 RN95 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68968) - || 2002 RS101 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68969) - || 2002 RW101 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68970) - || 2002 RK102 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68971) - || 2002 RK104 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68972) - || 2002 RJ106 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68973) - || 2002 RW106 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68974) - || 2002 RO107 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68975) - || 2002 RU107 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68976) - || 2002 RJ116 || 6 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68977) - || 2002 RE127 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68978) - || 2002 RN133 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68979) - || 2002 RJ173 || 13 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68980) - || 2002 RP181 || 13 september 2002 || Starkenburg Observatory || Starkenburg
|-
| (68981) - || 2002 SO27 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (68982) - || 2002 SR29 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (68983) - || 2002 SB40 || 30 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (68984) - || 2002 SF57 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68985) - || 2002 TK10 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68986) - || 2002 TN28 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68987) - || 2002 TT32 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68988) - || 2002 TU34 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68989) - || 2002 TP39 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68990) - || 2002 TY44 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68991) - || 2002 TK45 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68992) - || 2002 TF54 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68993) - || 2002 TF72 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68994) - || 2002 TK91 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68995) - || 2002 TF112 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68996) - || 2002 TN135 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68997) - || 2002 TE136 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68998) - || 2002 TC157 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68999) - || 2002 TQ157 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (69000) - || 2002 TL173 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten